Plusieurs villes de France possèdent une rue Fermat :

 Rue Fermat à Castres ;
 Rue Fermat à Lille ;
 Rue Fermat à Paris ;
 Rue Fermat à Toulouse.

Fermat
Pierre de Fermat